

Cinema 
 La nave dei folli (Ship of Fools) – film di Stanley Kramer del 1965

Letteratura 
 La nave dei folli (Ship of Fools) – romanzo di Katherine Anne Porter del 1962
 L'astronave dei dannati (Ship of Fools) – romanzo di Richard Paul Russo del 2001
 La nave dei folli (The Ship of Fools) – romanzo di Gregory Norminton

Musica 
 Ship of Fools – gruppo musicale britannico
 Ship of Fools – traccia dell'album Morrison Hotel dei The Doors del 1970
 Cat's Eye/Yellow Fever (Running) / Ship Of Fools – singolo dei Van der Graaf Generator del 1977
 Ship of Fools – album dei Tuxedomoon del 1986
 Ship of Fools – album degli Ship of Fools del 1988
 Ship of Fools – traccia dell'album Now and Zen di Robert Plant del 1988
 Ship of Fools – traccia dell'album Dive di Sarah Brightman del 1993
 Ship of Fools – traccia dell'album Face the Heat degli Scorpions del 1993
 Ship of Fools – traccia dell'album Attack!! di Yngwie Malmsteen del 2002
 Ship of Fools – traccia dell'album Solitary di Don Dokken del 2008